Li Na (1981) olimpiai és világbajnok kínai párbajtőrvívónő
 Li Na (1982) világbajnok kínai pályakerékpáros-nő
 Li Na (1982) kínai teniszezőnő, olimpikon
 Li Na (1984) olimpiai bajnok kínai műugrónő